Az Allsvenskan 1978-as szezonja volt a bajnokság ötvennegyedik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes az Östers IF lett. Ez volt a klub második bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Sved